'O sole mio, chanson napolitaine composée en 1898 ;
 O sole mio (titre original : This Woman), film américain de Phil Rosen sorti en 1924 ;
 O sole mio, film italien de Giacomo Gentilomo sorti en 1946 ;
 , film allemand de Paul Martin sorti en 1960.

Voir aussi